Ес-Сувейра (Ірак)
 Ес-Сувейра (Марокко)